A 2009. évi Formula–3 Euroseries a 7. volt a sorban, május 16-án kezdődött a Németországi Hockenheimringen és ugyanitt fejeződött be október 25-én. Tíz kétfordulós futamból állt. A bajnokságot Jules Bianchi nyerte.

Csapatok és versenyzők

Bajnokság állása

Versenyzők 

 Félkövér: pole pozíció-győzelem -> 1 pontot ér, kivéve Brands Hatch-ban
 Dölt: leggyorsabb kör
 1 - Stefano Coletti-t diszkvalifikálták a Norisringi első futamon, a második versenyről Jules Bianchi-val való dulakodásáért kizárták és nem kapta meg a harmadik helyért járó pontokat.

Csapat

Nemzetek kupája

Források 

 A Formula–3 Euroseries hivatalos oldala

F
Formula–3 Euroseries szezonok